Панфёров — русская фамилия. Известные носители:

 Панфёров, Александр Алексеевич (1958—2015) — советский и российский деятель медицины, заслуженный врач Российской Федерации (2013).
 Панфёров, Андрей Борисович (род. 1960) — российский политик; подполковник ГРУ ГШ ВС СССР.
 Панфёров, Андрей Анатольевич (род. 1969) — российский проектировщик. 
 Панфёров, Андрей Викторович (род. 1980) — российский футболист.
 Панфёров, Виктор Михайлович (1916—1997) — советский учёный в области механики.
 Панфёров, Владимир Николаевич (род. 1939) — специалист в области общей и социальной психологии, доктор психологических наук.
 Панфёров, Глеб Николаевич (род. 1970) — российский футболист.
 Панфёров, Константин Александрович (1860 — не ранее 1920) — российский военачальник, генерал-майор флота.
 Панфёров, Сергей Иванович (1922 — ?) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Панфёров, Фёдор Иванович (1896—1960) — русский советский писатель.